2. etape af Giro d'Italia 2021 var en 179 km lang , som blev kørt den 9. maj 2021 med start i  og mål i .

Efter en massespurt vandt den belgiske sprinter Tim Merlier fra  etapen. Giacomo Nizzolo og Elia Viviani kom på anden- og tredjepladsen.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

02